Postbursoplana är ett släkte av plattmaskar. Postbursoplana ingår i familjen Otoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Postbursoplana